Вылъю — название рек:

Россия 
 Вылъю (приток Малой Сыни) — река.
 Вылъю (приток Сыни) — река.